Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2014 vond plaats van 5 tot en met 11 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Madrid
ATP-toernooi van Madrid